Anday ist der Familienname folgender Personen:

 Melih Cevdet Anday (1915–2002), türkischer Schriftsteller
 Rosette Anday (1903–1977), ungarisch-österreichische Mezzosopranistin